Henri Dresch (1900 - 1978, Alger), industriel français
 Dresch, constructeur de motocyclettes français en activité de 1923 à 1939, à Paris, rue de Vouillé, fondé par Henri Dresch
 Jean Dresch (1905 - 1994), géographe français
  (* 1955, Budapest), saxophoniste de jazz hongrois

Musique
 Team Dresch, groupe punk américain

Voir aussi 
 Drescher

Références 

Patronyme allemand